Johann Schumacher ist der Name folgender Personen:

* Johann Schumacher (Politiker) (1812–1858), deutscher Politiker
 Johann Schumacher (Volleyballspieler), deutscher Volleyballspieler 
 Johann Daniel Schumacher (1690–1761), deutscher Bibliothekar und Geschäftsführer der Russischen Akademie der Wissenschaften 
 Johann Jakob Schumacher (1701–1767), elsässisch-russischer Architekt des Barock
 Johann Ludwig Schumacher (1796–1855), deutscher Fiskalbeamter und Parlamentarier